Ладо́н () — 1) божество однойменної річки в Аркадії; батько Дафни ; 2) дракон, що охороняв чарівні яблука Гесперид; його вбив Геракл.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Давньогрецькі боги
Персонажі за алфавітом
Персонажі давньогрецьких міфів
Сторінки-неоднозначності людських імен